

Film
Regeneration – cortometraggio del 1911 diretto da Charles Kent
Regeneration –  cortometraggio del 1912 diretto da Gilbert P. Hamilton
Regeneration – cortometraggio del 1914 diretto da Wallace Reid
Regeneration – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Kalem Company
Regeneration – film del 1915 diretto da Raoul Walsh
Regeneration – film del 1923 diretto da Richard E. Norman
Regeneration – film del 1993 diretto da Jeffrey Reyna
Regeneration – film del 1997 diretto da Gillies MacKinnon

Letteratura 
 Rigenerazione (Regeneration) – romanzo di Pat Barker del 1991

Musica 
 Regeneration – album di Stanley Cowell del 1975
 Regeneration – album di Roy Orbison del 1977
 Regeneration – album dei The Divine Comedy del 2001
 Regeneration – album dei Superchick del 2003
 Regeneration – album degli Steel Raiser del 2013

Televisione 
Rigenerazione (Regeneration) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise

Pagine correlate 
 Rigenerazione